Boldogasszony, ősi magyar (fő)istennő, később (Szűz) Mária egyik megszólítása
Földrajz
 Ausztria
 Boldogasszony (németül Frauenkirchen), település Burgenlandban
 Magyarország
 Vasboldogasszony, település Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban